Dira bezeichnet

 eine ehemalige ungarische Biathletin, siehe Bernadett Dira
 ein arabisches Längenmaß, siehe Dira (Einheit)